Брајтенау може бити:
 Брајтенау (Аустрија), мјесто у Аустрији.
 Брајтенау (Француска), мјесто у Француској.
 Брајтенау (Немачка), мјесто у Немачкој.